Денман (или Денмен; ) — английская фамилия и топоним.

Персоналии
 Денман, Гертруда, баронесса Денман (1884—1954) — британская активистка, борец за права женщин, участница движения за женское избирательное право в Великобритании.
 Денман, Дэвид (род. 1973) — американский актёр кино и телевидения.
 Денман, Томас, 3-й барон Денман (1874—1954) — британский государственный и политический деятель, пятый генерал-губернатор Австралии (1911—1914).
 Денман, Чарльз Спенсер, 5-й барон Денман (1916—2012) — британский предприниматель, участник Второй мировой войны.
Топонимы
 Ледник Денмена — ледник в Антарктиде.

См. также 
 барон Денман